Kid Rock — шестой студийный альбом певца Кида Рока, его четвёртый релиз на лейбле Atlantic Records. Он был выпущен в 2003 году. Релиз был одобрен агрегатором Rolling Stone, который назвал его одним из 50 величайших альбомов 2003 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Кид Рока
Альбомы Atlantic Records